Enrich, pseudònim d'Enric de Manuel i González, dibuixant de còmics català de l'Escola Bruguera 
 Enrich (compositor) (Principat de Catalunya,  – 1530), compositor català que brillà en la cort de Felip el Bell 
 Mercè Enrich i Otero
 Ramon Enrich (Igualada, 1968), pintor i escultor català 
 Sergi Enrich Ametller (1990, Ciutadella, Illes Balears), futbolista menorquí 
 Teresa Enrich i Mas, productora audiovisual catalana que fou directora de l'Institut Català de les Empreses Culturals